Gabrielle Anwar – attrice britannica
 Jamshed Anwar – calciatore pakistano
 Shehzana Anwar – arciera keniota
 Sutan Anwar – calciatore indonesiano
 Tariq Anwar – montatore britannico di origini indiane e pakistane